Cantoni:
 Aldo Cantoni, um político argentino (es)
 Eitel (Danilo) Cantoni (1906, Montevidéu – 1997, Montevidéu), piloto de corridas uruguaio
 Federico Cantoni (1890 – 1956 ), um diplomata médico, político e argentino (es)
 Oscar Cantoni (* 1950, Lenno)

 Cantonigròs ("Cantoni") (es)